Arina Rodionova e Melanie South erano le detentrici del titolo ma South ha deciso di non partecipare quindi Rodionova gioca con Monique Adamczak.

Il doppio femminile del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Shūko Aoyama e Erika Sema che hanno battuto in finale Bojana Bobusic e Jessica Moore per ritiro.

Teste di serie

  Shūko Aoyama /  Erika Sema (campionesse)
  Monique Adamczak /  Arina Rodionova (primo turno)

  Sun Shengnan /  Stephanie Vogt (quarti di finale)
  Olivia Rogowska /  Chanel Simmonds (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2013